Peg steht für:

 Grindstange bei einem BMX-Rad, siehe BMX #Das BMX-Rad
 Peg (Lied), ein Song von Steely Dan
 die Kurzform des Namens Peggy

Peg steht als Abkürzung für:
 Pegasus (Sternbild), ein Sternbild knapp nördlich des Himmelsäquators 

PEG steht als Abkürzung für:
 Paul-Ehrlich-Gesellschaft für Chemotherapie e.V.
 PCI Express for Graphics, eine Computer-Schnittstelle für Grafikkarten, siehe PCI Express
 PEG (Hörspiel), Hörspiellabel von BASF
 Perkutane endoskopische Gastrostomie, ein Therapieverfahren
 Flughafen Perugia (IATA-Code), Italien
 Pferde-Eisenbahn-Gesellschaft, ein ehemaliges Unternehmen der Straßenbahn Hamburg
 Pneumoencephalogramm, Pneumoencephalographie
 Point of Equal Gravitation, Punkt, bei dem sich Gravitationskräfte verschiedener Himmelskörper gegenseitig aufheben, siehe Lagrange-Punkte
 Polareuklidische Geometrie
 Polyethylenglycol, ein medizinisch und technisch vielfältig genutztes Polymer
 Price-Earning to Growth-Ratio, siehe Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis
 Prignitzer Eisenbahn GmbH, siehe Prignitzer Eisenbahn (ab 1996)
 Private-Equity-Gesellschaft, siehe Private Equity
 Parsing expression grammar, eine eng an kontextfreie Grammatiken (CFG) angelehnte formale Sprache, die allerdings ohne Mehrdeutigkeiten auskommt

PEG als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreise Bayreuth, Forchheim und Nürnberger Land (für Pegnitz)

Siehe auch:
 PEC
 Peck
 Pegg
 PEK

Abkürzung